Dionisio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Dionísio, kommun, Minas Gerais,

Filippinerna 

 San Dionisio (kommunhuvudort), Västra Visayas, Province of Iloilo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar